Rue-Saint-Pierre (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Rue-Saint-Pierre (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia